Се́рет () — река в Тернопольской области Украины, левый приток Днестра.

Длина реки — 242 км (с Правым Серетом), площадь водосборного бассейна — 3900 км².

Исток находится в предгорьях Карпат, на границе Зборовского района Тернопольской области и Бродовского района Львовской области, в нескольких километрах южнее истока Западного Буга.

Река течёт общим направлением на юг через всю Тернопольскую область, рассекая её пополам, и впадает в Днестр на границе с Черновицкой областью, возле деревни Городок. 

В нижнем течении Серет протекает по глубокому, узкому оврагу.

На берегах Серета расположены города: Тернополь, Теребовля, Чортков.

На левом берегу Серета находится пещера Вертеба.

У истоков Серета находился древнерусский город Плеснеск площадью 160 га.

Летом 1916 года, в ходе Первой Мировой войны на берегах Серета происходили ожесточённые бои между австро-венгро-немецкими и русскими войсками.

В ЭСБЕ упоминается как «Сереть».

Притоки 
Притоки: Черкаска, Серет Правый, Серет Левый, Тупа, Смолянка, Должанка, Гнезна, Бродок, Верховинка, Вятына, Грабарка и другие.

Гидрология 

Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход воды — 12 м³/с(в 77 км от устья). Ледостав на реке наблюдается не каждый год, ледовые явления с середины ноября до начала апреля. По состоянию на начало 1970 годов на реке функционировали — 8 малых ГЭС и водохранилищ.

Ширина русла:
 в верхнем течении — 4 — 10 метров.
 в нижнем течении — 25 — 50 метров.

Примечания 

Притоки Днестра
Реки Зборовского района
Реки Тернопольского района
Реки Теребовлянского района
Реки Чортковского района
Реки Борщёвского района
Реки Залещицкого района